Сезон 2010/2011 стал для Ювентуса 108-м в Чемпионате Италии. Клуб во второй раз подряд занял в чемпионате 7 место, не попав даже в зону еврокубков. Вылет из 1/4 финала в Кубке Италии и не выйдя из группы в Лиге Европы предопределили провал сезона.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:47.000.000

Зима 

Убытки:300.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:29.775.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:47.300.000

Общая прибыль:29.775.000

Разница:17.525.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Квалификация: Плей-офф

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки